Mutharika ist der Familienname folgender Personen:

 Bingu wa Mutharika (1934–2012), malawischer Politiker
 Gertrude Mutharika (* 1960), Firstlady von Malawi
 Peter Mutharika (* 1940), malawischer Politiker